Le chat à neuf queues est un instrument de punition ou de torture.

Culture 

 Le Chat à neuf queues (Il gatto a nove code), un film italien de Dario Argento sorti en 1971 ;
 Le Chat à neuf queues, une bande dessinée de Fred parue en 1978.